Tamm kan syfta på: 

 Tamm – en svensk adelsätt och ett svenskt släktnamn
Tamm (efternamn)
 Tamm, Tyskland – en kommun i Baden-Württemberg